F8 (, антигемофільний глобулін, АГГ, ) — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 351 амінокислот, а молекулярна маса — 267 009.

Задіяний у таких біологічних процесах, як зсідання крові, гемостаз, гостра фаза запалення, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Історія 
VIII-фактор вперше було відкрито в 1937 році, але аж 1979 році  та його співробітники зуміли очистити білок, що дозволило здійснити молекулярну ідентифікацію білка.

Препарати 
На основі фактору згортання крові VIII створений препарат під назвою Мороктоког альфа, який застосовують під час лікування гемофілії А.

Див. також 
 Хромосома X
 Зсідання крові

Примітки

Література 

   
   
   
   
   
   

Система гемостазу